Vinterøer bezeichnet folgende geografische Objekte:
 Vinterøer (Nordost-Grönland-Nationalpark), Inselgruppe im Nordost-Grönland-Nationalpark, Grönland
 Vinterøer (Upernavik), Inselgruppe im Distrikt Upernavik, Grönland

Siehe auch:
 Winter Island